HMS Surprise je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Surprise (1794) 
 HMS Surprise (1856) 
 HMS Surprise (1885) 
 HMS Surprise (1916)

Surprise